Die Saison 2007/08 der Volleyball Champions League begann am 27. November 2007 mit der Gruppenphase und endete mit dem Finale am 6. April 2008. 20 Mannschaften aus zwölf Nationen nahmen am Wettbewerb teil. Colussi Sirio Perugia aus Italien gewann den Wettbewerb.

Bilanz 
Deutsche Mannschaften waren nicht beteiligt. Österreich wurde durch Post Schwechat vertreten, die Schweiz durch VBC Voléro Zürich.

Post Schwechat konnte in der Gruppe E keinen Satz gewinnen und schied als Tabellenletzter nach der Vorrunde aus.

VBC Voléro Zürich verlor in der Gruppe C lediglich gegen Novara und belegte hinter den Italienern den zweiten Platz. In der ersten Play-off-Runde setzten sich die Schweizer mit zwei Siegen gegen Cannes durch. In der zweiten Play-off-Runde trafen sie erneut auf Novara und schieden trotz eines Sieges im Rückspiel aus.

Gruppenphase 

Bei der Auslosung wurden die qualifizierten Mannschaften in fünf Gruppen mit jeweils vier Teilnehmern eingeteilt. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe und zwei Dritte erreichten die Play-offs.

Play-off 
Zusätzlich zum gesetzten Gastgeber CAV Murcia 2005 qualifizierten sich noch drei Mannschaften für das Final Four. Diese Teams wurden in zwei Play-off-Runden mit Hin- und Rückspiel ermittelt. Die Spiele fanden am 12.–14. und 20. / 21. Februar bzw. am 4./5. und 12./13. März 2008 statt.

Final Four 
Beim Final Four am 5. und 6. April in Murcia spielte der Gastgeber, der nach dem Abschluss der Gruppenspiele von der CEV bestimmt wurde, gegen die drei in den Play-offs qualifizierten Mannschaften. Colussi Perugia besiegte im Finale VK Saretschje Odinzowo und die Asystel Volley Novara gewann das Spiel um den dritten Platz gegen die Gastgeber.

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2007/08 (Frauen)
Volleyballsaison 2007/08
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften